Zuidstraat (roman), een boek van de Arubaanse schrijver Denis Henriquez
 Zuidstraat (Brussel), een straat in Brussel 
 Zuidstraat (Roeselare), een straat in Roeselare

Zie ook 
Zuiderstraat (doorverwijspagina)